Вичитта Поневилай (; род. 9 октября 1995 года) — лаосская модель и обладательница титула чемпиона конкурса красоты, коронованная . Она представляла Лаос на конкурсе Мисс Вселенная 2019.

Участие в конкурсах красоты

Мисс Вселенная Лаоса 2019 
Поневилай начала свою карьеру в шоу-бизнесе, представляя Боликхамсай на конкурсе  24 августа 2019 года в отеле Landmark Mekong Riverside Hotel во Вьентьяне, где она выиграла титул Мисс Вселенная Лаоса 2019. Она была коронована уходящей обладательницей титула Онанонг Хомсомбат.

Мисс Вселенная 2019 
Как обладательница титула Поневилай представляла Лаос на конкурсе Мисс Вселенная 2019, но, тем не менее, она не заняла призового места.

Примечания

Ссылки 
 Мисс Вселенная Лаоса на Facebook

Участницы конкурса «Мисс Вселенная»‎